Buje so lahko:
Buje, naselje v občini Pivka.
Buje, mesto v Istri na Hrvaškem.

Glej tudi 

 Buia, Italija